Rebollar se poate referi la:

 Rebollar, oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura.
 Rebollar, oraș din Spania, situat în provincia Soria din comunitatea autonomă Castilia și León.